Název Příluky má více sídel:
 Příluky (Lešná), část obce Lešná v okrese Vsetín
 Příluky (Zlín), část města Zlín v okrese Zlín
podobný název má
 Příluka, obec v okrese Svitavy